Bagnères ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

Bagnères-de-Bigorre, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
Bagnères-de-Luchon, Gemeinde im Département Haute-Garonne
Arrondissement Bagnères-de-Bigorre, Arrondissement im Département Hautes-Pyrénées
Kanton Bagnères-de-Bigorre, Kanton im Département Hautes-Pyrénées
Kanton Bagnères-de-Luchon, Kanton im Département Haute-Garonne